Paterskerk steht für belgische Mönchskirchen
Paterskerk (Eeklo)
Paterskerk (Tienen)